Tour de Suisse 2019 er den 83. udgave af cykelløbet Tour de Suisse. Det schweiziske etapeløb er det 26. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2019 og bliver arrangeret mellem 15. og 23. juni 2019.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Kasper Asgreen kører for 
Michael Mørkøv kører for 
Søren Kragh Andersen kører for 
Michael Valgren kører for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
 
 

2019
UCI World Tour 2019